Toyota Park peut se rapporter à deux différents stades. 
 Toyota Park (Bridgeview), est un stade de football situé à Bridgeview dans l'Illinois (près de Chicago). 
 Toyota Park (Cronulla), est un stade de rugby à XIII situé à Woolooware dans la banlieue sud de Sydney, c'est le domicile des Cronulla Sharks de la National Rugby League.

en:Toyota Stadium (disambiguation)